Валентин Васильевич Баранчиков (10 сентября 1929 году — 5 мая 2001) — юный герой, партизан-связной, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился 10 сентября 1929 года в деревне Муравчик Курской области. В годы Великой Отечественной войны одиннадцатилетний юноша стал связным Дмитровского партизанского отряда 1-й Курской партизанской бригады. Обязанностей было много - ходил в разведку, был ездовым, подносил патроны, выносил раненых в безопасные места.

Отряд сформировался 1 октября 1941 года, когда немцы оккупировали территорию Дмитровского района. Отец Валентина, Василий Иванович, один из создателей отряда партизан.  Немцы узнав эту информацию нагрянули в дом к Баранчиковым. Пытали мать, грозились расстрелять, сожгли сено и сараи. Вся семья вынуждена была уйти к партизанам. Валя помогал обслуживать партизанские аэродромы, обеспечивал подвоз раненых для отправки в тыл, оружие, боеприпасы и другие грузы, разводил сигнальные костры для посадки советских самолётов, распространял листовки и газеты среди местных жителей. В одном из тяжелых боев Баранчиков помог своим товарищам партизанам выйти по знакомым ему болотным тропам из немецкого окружения. 

Принимал участие в сооружении оборонительных укреплений и бытовых помещений в местах дислокации отрядов. Во время боевых операций юный партизан принимал участие в эвакуации семей, проживающих в местах боевых действий на новое место. Соединившись с частями Красной Армии Валентин вместе с отцом и другими бойцами эвакуировал в тыл мирных жителей сёл, находившихся на линии сопротивления с фашистами. 

После освобождения территории района юный Баранчиков участвовал в разминировании улиц города Дмитровска и населённых пунктов района. Комиссаром Красной Армии ему было выдано удостоверение подтверждающее активное участие в жизни партизанского отряда в период оккупации с 29 октября 1941 года по 3 марта 1943 года.

В мирное время Валентин поступил в Сумское высшее артиллерийское командное училище. Окончив обучение с 1953 по 1956 годы проходил службу в Венгрии. В 1957 году его направили служить в город Бийск Алтайского края. С 1959 года пребывал в запасе.

Переехал на постоянное место жительство в Ростов-на-Дону. Закончил историко-филологический факультет Ростовского государственного университета (1960-1966), получил специальность «Журналистика». С марта 1969 года являлся членом Союза журналистов СССР.

Больше 20 лет отработал журналистом редактором ростовской заводской многотиражной газеты «Подшипник», затем трудился в редакционно-издательском отделе РГУ.

После окончания войны, на протяжении всей своей жизни оказывал помощь в создании 14 музеев Боевой Славы – в Ростове-на-Дону (школы №77, 86, 60), комплектовал фонды музеев в Курске (школы № 6, 36, 8, 19, СПТУ-23, во Дворце пионеров, в Курском педагогическом училище), Льгове-2 (железнодорожной школе), Орле (школа № 31), Дмитровске, Сосково. Член редакторской группы "Книги памяти". Писал очерки о юных героев Отечественной войны. В честь героев этих очерков в Ростове-на-Дону названы 7 улиц и установлены 4 мемориальные доски героям войны.

В 1994 году был удостоен звания «Заслуженный работник культуры РФ» за активную журналистскую деятельность по увековечиванию памяти защитников Отечества. 

Майор запаса проживал в городе Ростове-на-Дону. Умер 5 мая 2001 года.

Награды 
 Орден Отечественной войны II степени,
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль Жукова
 другие медали. 
 Заслуженный работник культуры РФ

Память 
 Архивные материалы о Вале Баранчикове находятся в Курском военно-историческом музее «Юные защитники Родины».

Примечания

Литература 
 Маленькие дети большой войны //Курская правда. - 2017. - 30 марта.

Ссылки 
  Валентин Баранчиков
 Баранчиков Валентин Васильевич
 Ростов официальный 
 Ростов официальный 
 Дорога памяти

Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Партизаны Великой Отечественной войны
Члены Союза журналистов СССР